Le Masters d'Europe 2020 (tournoi de septembre) est la vingt-deuxième édition de ce tournoi de snooker classé qui se déroule du 21 au 27 septembre 2020 à Milton Keynes, en Angleterre. Il est organisé par la World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) et parrainé par la société de paris sportifs BetVictor.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Les joueurs professionnels sont rejoints par les quatre joueurs d'Europe continentale les mieux classés à l'ordre du mérite de la Q School 2020, lesquels se sont vus invités au tournoi.

Faits marquants 
Le deuxième jour du tournoi, le World Snooker Tour annonce que deux joueurs, Daniel Wells et Gary Wilson, ont été testés positifs au Covid-19. Wilson et Wells sont donc retirés du tournoi. Trois autres joueurs sont également retirés, Elliot Slessor et David Lilley en raison d'un contact étroit avec Wilson, et Michael White qui lui est directement entré en contact avec Wells.

Neil Robertson est le tenant du titre. Cependant, Robertson est éliminé 5 manches à 4 par Shaun Murphy en quarts de finale. Mark Selby remporte le tournoi après avoir battu Martin Gould sur le score de 9 frames à 8. Selby enregistre ainsi une dixième victoire consécutive en finale de tournoi classé, le positionnant à une unité du record de Stephen Hendry.

BetVictor European Series 
Le tournoi fait partie de la BetVictor European Series. Le sponsor décernera un bonus de  au joueur qui amassera le plus de points lors des six tournois éligibles.

Dotation 
La répartition des prix pour le tournoi est la suivante :

 Vainqueur : 80 000 £
 Finaliste : 35 000 £
 Demi-finalistes : 17 500 £
 Quart de finalistes : 11 000 £
  de finalistes : 6 000 £
  de finalistes : 4 000 £
  de finalistes : 3 000 £
 Meilleur break : 5 000 £
Dotation totale : 407 000 £

Tableau 
Le tableau compte 128 participants. Les matchs se joueront au meilleur des neuf manches jusqu'aux demi-finales, qui seront au meilleur des onze manches, suivies d'une finale au meilleur des dix-sept manches.

Haut de tableau

Bas de tableau

Finale

Century breaks 
Un total de 98 centuries ont été réalisés pendant le tournoi.

 145, 141, 135, 134, 114, 104, 104, 101, 101  Mark Allen
 140, 121, 111  David Gilbert
 139  Zhao Xintong
 138, 136, 132, 125, 113, 112  Stuart Bingham
 138, 121, 101  Mark Williams
 137, 115, 110, 105, 102  Shaun Murphy
 135  Fergal O'Brien
 134  Ken Doherty
 133, 126, 115  Yan Bingtao
 132, 123, 105, 105, 100  Judd Trump
 132  Ashley Carty
 132  Jimmy White
 132  Rory McLeod
 132  Sunny Akani
 131, 130, 120  Jamie Clarke
 131, 107, 102  Martin Gould
 130, 129, 100  Pang Junxu
 130, 114, 113, 111  Mark Selby
 130  Jackson Page
 129, 129, 104  Martin O'Donnell
 129, 105, 100  Anthony McGill
 129, 102  Allan Taylor
 129  James Cahill
 125  Jak Jones
 120, 106, 100  Kyren Wilson
 117, 116  Luo Honghao
 117  Chang Bingyu
 117  Graeme Dott
 115  Luca Brecel
 113, 105, 102  Barry Hawkins
 113  Ryan Day
 111  Joe Perry
 109  Anthony Hamilton
 109  Jamie Jones
 109  Li Hang
 109  Alexander Ursenbacher
 108  Mitchell Mann
 107  Ding Junhui
 107  Matthew Stevens
 106, 101  Lyu Haotian
 104  Andrew Higginson
 103  Simon Lichtenberg
 102, 100, 100  Neil Robertson
 102  Peter Devlin
 102  Jack Lisowski
 102  Florian Nüßle
 102  Ronnie O'Sullivan
 100  Aaron Hill
 100  Hossein Vafaei

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters d'Europe 2020
 Masters d'Europe
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Liens externes 

Masters d'Europe (septembre)
Masters d'Europe (septembre)
2020
Snooker au Royaume-Uni